

Patronyme 

 Charles Louis Bouillaud, né à Nointot (Seine-Maritime) le  et mort dans le  Paris le , est un acteur français.
 Jean Bouillaud, né le  à Garat et mort le  à Paris, est un médecin militaire français.
 Jean-Baptiste Bouillaud, né le , à Bragette, un village de la commune de Garat, près d'Angoulême et mort le  à Paris, est un médecin français.
 Jean-Claude Bouillaud, né le  au Havre et mort le  à Angers est un acteur français.
 Stéphane Bouillaud est un animateur et producteur de télévision français né en 1966.

Autre 
 La maladie de Bouillaud est une complication inflammatoire.

Lien externe 
 
Patronyme vendéen